Фалкон (), буквально перекладається українською як Сокіл. Може мати декілька значень.

Острів Фалкон (Квінсленд, Австралія), Острів Фалкон (або Соколині острови) англ. Falcon Island) розташований в центральній частині Великого бар’єрного рифа — одного з природних див планети.

Фалкон — місто, штат Міссісіпі
 Фалкон — місто, штат Північна Кароліна
 Фалкон-Гайтс (Міннесота), Фалкон-Гайтс (англ. Falcon Heights) — місто в окрузі Ремсі, штат Міннесота, США